

Geografia
 Au Sable – fiume del Michigan
 Au Sable – charter township della Contea di Iosco, Michigan
 Au Sable – township della Contea di Roscommon, Michigan
 Au Sable – fiume dello stato di New York
 Au Sable – città della Contea di Clinton, New York
 Au Sable Forks – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato di New York
 Cantone di Sablé-sur-Sarthe – divisione amministrativa dell'Arrondissement di La Flèche
 Caye Sable – isola di Haiti situata 6 km a sud dell'isola de la Gonâve
 Sable Grande – paese della Slovenia, frazione del comune di Aidussina
 Sable Island – isola canadese situata a sud-est della Nuova Scozia
 Sable Piccola – paese della Slovenia, frazione del comune di Aidussina
 Sablé-sur-Sarthe – comune francese situato nel dipartimento della Sarthe

Persone
 Sable – ex wrestler e modella statunitense
 Jean Baptiste Pointe du Sable – fondatore e il primo residente della città di Chicago
 Julien Sablé – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore francese
 Keri Sable – ex attrice pornografica statunitense
 Madeleine de Souvré de Sablé – scrittrice francese
 Roberto di Sable – Gran maestro dell'Ordine templare dal 1191 al 1193

Altro
 Sable – smalto araldico
 Sablé – biscotto di pasta frolla di origine francese
 SableCC – generatore di parser open source in Java
 Sable Saanen – razza caprina
 Mercury Sable – versione della Ford Taurus
 Sable – videogioco del 2021 sviluppato da Shedworks